I3 steht für:
 ATA Airlines (Iran) (IATA-Code), iranische Fluggesellschaft

i3 steht für:
 BMW i3, Elektroauto
 i3 (Fenstermanager) für das X Window System
 Intel Core i3, CPU-Familie, siehe Intel-Core-i-Serie
Prusa i3, 3D-Drucker

I-3 steht für:
 I-3 (U-Boot), japanisches U-Boot
 Polikarpow I-3, sowjetisches Flugzeug
I-3 (Bulgarien), bulgarische Hauptstraße erster Ordnung

I3